

Кшивінське — село в гміні Позездже Венґожевського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Кшивінське — село в гміні Просткі Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства